

Persone
 Evgenij Malkin (1986) – hockeista su ghiaccio russo
 Peter Malkin (1927-2005) – agente segreto israeliano

Altro
 The Malkin Jewel – singolo del gruppo musicale statunitense The Mars Volta, pubblicato nel 2012